Ларри Смит (; родился 18 января 1958 года, Роллинг-Фок, штат Миссисипи, США) — американский профессиональный баскетболист и тренер.

Карьера игрока 
Играл на позиции тяжёлого форварда. Учился в Университете штата имени Алкорна, в 1980 году был выбран на драфте НБА под 24-м номером командой «Голден Стэйт Уорриорз». Позже выступал за команды «Хьюстон Рокетс» и «Сан-Антонио Спёрс». Всего в НБА провёл 13 сезонов. Включался в 1-ую сборную новичков НБА (1981). Два года подряд признавался баскетболистом года среди студентов конференции Southwestern Athletic (1979—1980). Всего за карьеру в НБА сыграл 883 игры, в которых набрал 5904 очка (в среднем 6,7 за игру), сделал 8125 подборов, 941 передачу, 699 перехватов и 457 блокшотов.

Карьера тренера 
После завершения профессиональной карьеры Смит работал в команде «Хьюстон Рокетс» (1993—2003) ассистентом Руди Томьяновича, под руководством которого он выиграл два чемпионских титула в сезонах 1993/1994 и 1994/1995 годов. Позже на должности ассистента работал в командах «Атланта Хокс», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Альбукерке Тандербёрдс» (ЛР НБА) и «Остин Торос» (ЛР НБА), а также на должности главного тренера — в клубе «Анахайм Арсенал» (ЛР НБА) и в команде своего родного университета.

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com

Баскетболисты США
Игроки «Голден Стэйт Уорриорз»
Игроки «Хьюстон Рокетс»
Игроки «Сан-Антонио Спёрс»
Баскетбольные тренеры США
Тренеры «Хьюстон Рокетс»
Тренеры «Атланта Хокс»
Тренеры «Лос-Анджелес Лейкерс»
Выпускники Университета штата Миссисипи имени Алкорна